Jméno a příjmení Jiří Brabec má více nositelů:

 Jiří Brabec (1940–2003) – český klavírista, kapelník a hudební skladatel
 Jiří Brabec (literární historik) (* 1929) – český literární historik
 Jiří moravský Brabec (1955–2018) – český folkový textař a publicista